Нарспи́ ():

 Нарспи — чувашское женское имя.
 Нарспи — стихотворное произведение Константина Иванова, написанное на чувашском языке.
 Нарспи — опера Григория Хирбю.
 Нарспи — мюзикл Казакова (либретто Бориса Чиндыкова).

Чувашская культура